Grzybowo ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grzybowo (Reszel), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Spiegels-Korschen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Grzybowo (Ryn), Ort im Powiat Giżycki, bis 1929: Grzybowen, 1929 bis 1945 Birkensee, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Grzybowo (Skoki), Ort im Powiat Wągrowiecki, früher: Grzybowo, Kreis Wrongowitz, Posen
 Grzybowo (Września), Ort im Powiat Wrzesiński
 Woiwodschaft Masowien:
 Grzybowo (Raciąż), Ort im Powiat Płoński
 Grzybowo (Regimin), Ort im Powiat Ciechanowski
 Grzybowo (Wieczfnia Kościelna), Ort im Powiat Mławski
 Woiwodschaft Pommern:
 Grzybowo (Kościerzyna), Ort im Powiat Kościerski
 Woiwodschaft Westpommern:
 Grzybowo (Kołobrzeg), Ort im Powiat Kołobrzeski, bis 1945: Gribow, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern